Antonio Tejero Molina (Alhaurín el Grande, Màlaga, 1932), tinent coronel de la Guàrdia Civil implicat en el cop d'estat del 23-F 
 Sergio Tejero García (Lebrija, 1979), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Fernando Tejero (1967), actor espanyol